Frasch steht für:

 Hermann Frasch (1851–1914), US-amerikanischer Erdölchemiker deutscher Herkunft
 Jutta Frasch (* 1957), deutsche Diplomatin
 Bökingharder Friesisch (auch: Mooring), eine Hauptmundart des Friesischen